Fertőszentmiklós Airport är en flygplats i Ungern.   Den ligger i provinsen Győr-Moson-Sopron, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Budapest. Fertőszentmiklós Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Fertőszentmiklós Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Fertőszentmiklós Airport. Runt Fertőszentmiklós Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fertőszentmiklós,  km öster om Fertőszentmiklós Airport. Trakten runt Fertőszentmiklós Airport består till största delen av jordbruksmark.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Győr-Moson-Sopron